IUTA steht für
Institut für Energie- und Umwelttechnik, Duisburg
International Ultratriathlon Association, Ultratriathlonverband  
Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias, Institut der Universität Oviedo
Abkürzung